

Бобровка — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область

Бобровка — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Бобровка — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Бобровка — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Бобровка — селище, Верхньосалдинський міський округ, Свердловська область
 Бобровка — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Бобровка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Бобровка — село, Первомайський район, Алтайський край
 Бобровка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область
 Бобровка — присілок, Томський район, Томська область
 Бобровка — присілок, Торбеєвський район, Мордовія
 Бобровка — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область
 Бобровка — село, Шипуновський район, Алтайський край